Term steht für:

 Term, mathematischer Ausdruck
 Terminus, allgemein ein Fachausdruck
 Termsymbol, Begriff der Quantenphysik
 Terminal (Computer), Endgerät zur Datenein- und ausgabe